Гарганта-дель-Вильяр () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 18,57 км². Население — 49 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Parques Naturales / Municipios situados en el entorno del «Espacio Protegido»
 Gredos Norte / Garganta del Villar
 Garganta del Villar en el Catastro de Ensenada

Муниципалитеты Авилы